Макла́уд, Макле́од (; МФА ) — распространенная шотландская фамилия и древний клан.

Известные носители 

 Маклауд, Алан (1899—1918) — канадский лётчик, кавалер Креста Виктории.

 Маклеод, Алистер (1936—2014) — канадский литературовед, прозаик, лауреат Дублинской литературной премии.
 Маклауд, Алли (1931—2004) — шотландский футболист и футбольный тренер.
 Маклеод, Генри (1821—1902) — британский экономист и юрист.
 Маклеод, Грант (род. 1959) — новозеландский хоккеист на траве.
 Маклауд, Гэвин (1931—2021) — американский актёр кино и телевидения.
 Маклеод, Джон Джеймс Рикард (1876—1935) — шотландский врач, физиолог.
 Маклеод, Джон (1937—2019) — американский баскетбольный тренер.
 Маклеод, Иан Норман (1913—1970) — британский государственный деятель.
 Маклеод, Карла (род. 1982) — канадская хоккеистка, защитник.
 Маклауд, Кевин (род. 1972) — американский музыкант и композитор.
 Маклауд, Кен (род. 1954) — шотландский программист, писатель-фантаст.
 Маклауд, Кэтлин (род. 1986) — австралийская баскетболистка.
 
 Маклауд, Майкл (род. 1998) — канадский хоккеист.
 Маклеод, Мойра (род. 1957) — шотландская и британская хоккеистка на траве.
 Маклауд, Мэри Энн (1912—2000) — жена Фреда Трампа, мать Дональда Трампа.
 Маклауд, Николас (1870—1965) — канадский, шотландский и американский шахматист.
 Маклеод, Нил (род. 1952) — новозеландский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1976 года.
 Маклауд, Норман Аласдер (1927—1991) — шотландский шахматист и шахматный композитор.
 Маклауд, Омар (род. 1994) — ямайский легкоатлет, олимпийский чемпион 2016 года в беге на 110 м с барьерами.
 Маклауд, Рианн (род. 1990) — шотландская кёрлингистка.
 
 Маклеод, Сара (род. 1971) — новозеландская актриса.
 Маклауд, Синтия (род. 1936) — суринамская писательница, историк.
 Мата Хари (настоящее имя — Маргарета Гертруда Зелле, по мужу — Маклауд, 1876—1917) — танцовщица, куртизанка и шпионка в период Первой мировой войны.

Составные фамилии 
 Маклеод Бетюн, Мэри (1875—1955) — американская учительница, общественный деятель, активистка движения за права чернокожих граждан США, вуманистка и филантроп.
 Маклауд-Робертсон, Колин (1870—1951) — британский яхтсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.

Вымышленные персонажи 
 Коннор Маклауд — главный персонаж фильмов серии «Горец».
 Дункан Маклауд — главный персонаж сериала «Горец», ученик Коннора Маклауда.
 Ровена Маклауд — персонаж сериала «Сверхъестественное».
 Фергус Маклауд — персонаж сериала «Сверхъестественное».

Топонимы 
 Маклауд — река в Альберте (Канада).

См. также 
 Макклауд

Примечания